The Iceman Cometh – film statunitense del 1973 diretto da John Frankenheimer
The Iceman Cometh – album di Jerry Butler del 1968
Arriva l'uomo del ghiaccio (The Iceman Cometh) – dramma scritto da Eugene O'Neill nel 1939
The Iceman Cometh – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1960